Jméno a příjmení Jaroslav Beneš má více známých nositelů:

 Jaroslav Beneš (kněz) (1892–1963) – český katolický teolog a filosof
 Jára Beneš (1897–1949) – český hudební skladatel a herec 
 Jaroslav Beneš (řezbář) (* 1959) – český umělecký řezbář a dřevorytec
 Jaroslav Beneš (voják) – štábní kapitán, úředník Ředitelství opevňovacích prací
 Jaroslav Beneš (fotograf) (* 1946) – český fotograf
Jaroslav Beneš (spisovatel) (* 1963) – spisovatel sci-fi